Scipio kan syfta på:

 Scipio Africanus (235-183 f.Kr.), statsman i Romerska republiken 
 Publius Scipio Aemilianus (189-129 f.Kr.), en romersk fältherre
 Scipio (djur) – ett släkte av insekter
 Scipio (opera) – en opera av Georg Friedrich Händel
 Scipio, New York

Se även 
 Cornelius Scipio